Die Scottish Football League Division One wurde 1962/63 zum 63. Mal ausgetragen. Es war zudem die 66. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 22. August 1962 und endete am 27. Mai 1963. In der Saison 1962/63 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 33. Mal in der Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Die Rangers qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1963/64. Der Dritt- und Fünftplatzierte Partick Thistle und Heart of Midlothian qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist qualifizierte sich Celtic Glasgow für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC Clyde und die Raith Rovers stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 27 Treffern Jimmy Millar von den Glasgow Rangers.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1962/63 bei statto.com
 Scottish Division One 1962/63 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1962/63
1962 63